Clelland peut faire référence à :

Patronymes  
 Jeanne Clelland (née en 1970), mathématicienne américaine.
 Lana Clelland (née en 1993), footballeuse internationale écossaise.

Voir aussi